Robert Brown kan avse bland andra:

* Robert Brown (1773–1858), brittisk botaniker
 Robert Brown (1842–1895), brittisk upptäcktsresande
 Robert Brown (1921–2003), brittisk skådespelare
 Robert Hanbury Brown (1916–2002), brittisk astronom och fysiker

Se även
 Robert Browne (1540–1630), kongregationalist